Melpomene bezeichnet:

 Melpomene, eine der Musen in der griechischen Mythologie
 eine Gattung aus der Familie der Trichterspinnen (Agelenidae), siehe Melpomene (Tiergattung) 
 eine Gattung aus der Familie der Tüpfelfarngewächse (Polypodiaceae), siehe Melpomene (Pflanzengattung)
 (18) Melpomene, einen Asteroiden
 Melpomène-Klasse, französische Torpedobootsklasse
 Melpomene (Schiff), ein Segelschiff